Верховское сельское поселение — муниципальное образование в Тарногском муниципальном районе Вологодской области России.
Административный центр — село Верховский Погост.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Верховский сельсовет.

География 
Расположено на юго-западе района. Граничит:
 на востоке с Заборским сельским поселением,
 на севере со Спасским сельским поселением,
 на западе с Сибирским сельским поселением Верховажского района и Мосеевским сельским поселением Тотемского района,
 на юге с Пятовским сельским поселением Тотемского района,
 на юго-востоке с Медведевским сельским поселением Тотемского района.

По территории протекает река Уфтюга.

История 
В 1552—1555 годах Кокшеньгский стан, в состав которого входили Илезская, Верхнекокшеньгская, Озерецкая, Ломбужская, Шевденицкая, Усть-Уфтюгская, Чуломацкая, Долговицкая, Ромашевская, Лохотская, Заборская, Поцкая, Верховская, Спасская, Минская, Заячерицкая, Ракульская, Кулойская и Усть-Кулойская волости, был в составе Важского уезда.

Экономика 
Есть основная общеобразовательная школа, детский сад, медпункт, кладбище, дом культуры, Верховское лесничество.

Транспорт 
Автобусное сообщение с районным центром — Тарногский Городок, где можно сделать пересадку на автобусы, следующие в направлении Нюксеницы, Великого Устюга, Тотьмы, Вологды.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Верховского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 50 населённых пунктов, в том числе
47 деревень,
1 посёлок,
2 села.

Примечания 

Муниципальные образования Тарногского района
Сельские поселения Вологодской области